Ю́рий Фёдорович Ковалёв (6 февраля 1934, Орехово-Зуево, Московская область — 25 сентября 1979, Москва) — советский футболист, полузащитник (ранее — нападающий). Мастер спорта (1960). В национальной сборной СССР сыграл лишь один матч в 1957 году, однако был включён в состав сборной на финальный турнир I Кубка Европы в 1960 году, в котором команда СССР одержала победу.

Биография 
Известен по выступлениям за футбольный клуб «Локомотив» (Москва) в 1954—1959 и 1962—1965. После серебряного для «Локомотива» 1959 года Ковалёв перешёл в киевское «Динамо» в надежде, что оттуда быстрее попадет в сборную, спустя год он выступал за ЦСКА, а затем вернулся обратно в «Локомотив».

Всего в высшей лиге СССР сыграл в 240 матчах, забил 29 мячей.

После завершения игровой карьеры, не получив возможности работать в «Локомотиве» на тренерской должности, однако имея высшее образование, Ковалёв пошёл рабочим на АЗЛК, потом освоил специальность монтажника и в футбол так и не вернулся.

Выступления за сборную 
Сыграл один матч в составе сборной СССР:
 24 ноября 1957. Дополнительный отборочный матч VI чемпионата мира. Польша — СССР, 0:2. 90 минут

В 1959 году сыграл три матча за олимпийскую сборную СССР.

Несмотря на практически постоянные приглашения на сборы национальной команды Юрий Ковалёв не смог получить твёрдое место в составе сборной СССР. Это объясняется тем, что весь левый фланг команды уже был занят признанными специалистами своего амплуа: левый полузащитник — Нетто, левый полусредний — Сальников, левый крайний — Ильин, а затем Месхи.

Достижения 
Командные
 «Локомотив» (Москва)
 Обладатель Кубка СССР: 1957

 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1959

 «Динамо» (Киев)
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1960

 Сборная СССР
 Чемпион Европы: 1960

Личные
 В списках 33 лучших футболистов сезона в чемпионате СССР (4): № 2 — 1957; № 3 — 1956, 1958, 1959

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Москвич»